Název Lesný potok má více vodních toků:

 Lesný potok (přítok Čečejovského potoka) – levostranný přítok Čečejovského potoka na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Lesný potok (přítok Levočského potoka) – pravostranný přítok Levočského potoka na Slovensku v okrese Levoča
 Lesný potok (přítok Osoblahy) – levostranný přítok Osoblahy v okrese Bruntál
 Lesný potok (přítok Veľkého potoka) – pravostranný přítok Veľkého potoka na Slovensku v okrese Rimavská Sobota

Související články 
 Lesní potok